Здесь приводится полный список эпизодов научно-фантастического сериала «Звёздный путь», созданного Джином Родденберри и являющегося частью фантастической саги «Звёздный путь». С развитием франшизы сериал ретроспективно получил название «Звёздный путь: Оригинальный сериал» (). В главных ролях снялись Уильям Шетнер в роли капитана Джеймса Т. Кирка, Леонард Нимой в роли вулканца Спока и Дефорест Келли в роли доктора Леонарда Маккоя. Первоначально сериал транслировался в США с сентября 1966 по июнь 1969 года на телеканале NBC.

Телесериал состоит из 79 эпизодов в 3 сезонах и одного пилотного эпизода («Клетка»), в общей сложности содержит 80 эпизодов. Эпизоды в таблицах перечислены в порядке их выхода в эфир, что соответствует официальной нумерации на ремастеринговых версиях и выпущенных на Blu-ray. В официальных DVD-релизах эпизоды располагались в соответствии с производственным заказом, пилотный эпизод «Клетка» помещался на последнем диске.

После закрытия сериала Paramount Television начала продавать права на телесериал в качестве синдикации, после чего популярность «Звёздного пути» выросла и он стал явлением в массовой культуре. Популярность сеттинга привела к расширению вселенной и появлению фанатского движения треккеров. После оригинального сериала по состоянию на 2018 год было снято 7 телесериалов, 13 полнометражных фильмов, издано множество книг.

В 2006 году компания CBS Paramount Domestic Television анонсировала повторную синдикацию телесериала. Был произведён цифровой ремастеринг, сериал помимо высокого разрешения получил обновлённые визуальные эффекты. После ремастеринга сезоны оригинального «Звёздного пути» транслировались в формате стандартной чёткости, но также стали доступны в формате высокой чёткости, в том числе на носителях Blu-ray Disc. В рамках синдикации обновлённый сериал стартовал 16 сентября 2006 года с эпизода «Равновесие страха» (в некоторых регионах с «Мири») и закончился первым пилотным эпизодом «Клетка» 2 мая 2009 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Пилотные эпизоды (1964–1965) 
Производство пилотного эпизода «Клетка» длилось с ноября 1964 года по январь 1965 года. В главных ролях снимались Джеффри Хантер в роли капитана Кристофера Пайка, Меджел Барретт в роли лейтенанта Номер Один () и Леонард Нимой в роли Спока. Пилот был отвергнут NBC, где его посчитали помимо прочего «слишком заумным». Джину Родденберри, создателю сериала, было предложено снять второй пилотный эпизод для телеканала, к этому времени Джеффри Хантер отказался от съёмок, его место занял актёр Уильям Шетнер, но уже в роли капитана Кирка. Второй пилотный эпизод был одобрен NBC и в феврале 1966 года телеканал объявил о покупке сериала. Второй пилот «Куда не ступала нога человека» с мелкими изменениями появился в эфире в 1966 году как третий эпизод первого сезона телесериала.

«Клетка» же, напротив, не вышел в эфир во время первого показа сериала на NBC. После закрытия сериала в 1969 году Джин Родденберри показывал этот эпизод на различных научно-фантастических конвенциях. На носителях для домашнего просмотра «Клетка» вышел лишь в 1986 году, когда Paramount Home Video выпустил «восстановленный» эпизод, в котором сочетались оригинальные чёрно-белые кадры и цветные фрагменты из эпизода «Зверинец», также в эпизоде присутствовало введение от Родденберри.

4 октября 1988 года Paramount Pictures выпустили в эфир двухчасовой телевизионный спецвыпуск, организованный Патриком Стюартом, под названием Star Trek Saga: From One Generation To The Next, в котором впервые была представлена полноцветная телевизионная версия эпизода «Клетка». В декабре 2001 года эпизод был впервые выпущен в США на DVD. Позже он был включен в финальный диск как в оригинальный, так и в ремастеринговый DVD бокс-сет третьего сезона.

Сезон 1 (1966–1967) 

Первый эпизод под названием «Ловушка для человека» нового телесериала «Звёздный путь» американские телезрители увидели на NBC вечером 8 сентября 1966 года. Второй пилотный эпизод стал третьим эпизодом первого сезона, показанным по телевидению; из персонажей «Клетки» в сериале остался лишь безэмоциональный вулканец Спок, чья роль сохранилась за Нимоем. Помимо Шетнера в роли Кирка к сериалу присоединились актёры Джеймс Духан в роли главного инженера Монтгомери Скотта, Джордж Такеи в роли физика (позже рулевого) Хикару Сулу, Дефорест Келли в роли корабельного хирурга Леонарда Маккоя и Нишель Николс в роли офицера связи Нийоты Ухуры.

Актриса Меджел Баррет, исполнившая роль лейтенанта номер один в «Клетке», осталась в сериале, но теперь в роли медсестры Кристин Чапел, в новой роли актриса впервые появилась в эпизоде «Время обнажиться». Актриса Грейс Ли Уитни появлялась в первом сезоне сериала в восьми эпизодах как интендант капитана Дженис Рэнд, уйдя с экрана после эпизода «Совесть короля». 

Первый сезон «Звёздного пути» оказался самым длинным и содержал 29 эпизодов, включая эпизод в двух частях «Зверинец», содержащий кадры «Клетки». Эпизод «Равновесие страха» знакомит зрителя с ромуланами, в «Миссии милосердия» впервые появляются клингоны, «Космическое семя» рассказывает о Хане Нуньене Сингхе, который станет одним из самых известных антагонистов «Звёздного пути», появляясь в полнометражных фильмах. Эпизод «Зверинец» получил премию «Хьюго» за лучшую постановку, эпизоды «Корбомитный манёвр» и «Время обнажиться» также были номинированы на премию.

Сезон 2 (1967–1968) 

Состоящий из 26 эпизодов второй сезон транслировался в сентябре 1967 года. В первом же эпизоде «Время ярости» в сюжет был введён новый персонаж — штурман русского происхождения Павел Чехов, которого сыграл Уолтер Кёниг. В этом же эпизоде была показана родная планета Спока и другие вулканцы. Первый и последний раз в истории вручения премии «Хьюго» за лучшую постановку все номинации были отданы эпизодам «Звёздного пути». В 1968 году авторам вручили статуэтку за последний эпизод первого сезона «Город на краю вечности», помимо которого номинировались «Время ярости», «Зеркало, зеркало», «Машина Судного дня» и «Проблема с трибблами».

Сезон 3 (1968–1969) 

Рейтинги второго сезона были не так высоки и это стало поводом NBC для закрытия сериала. Однако благодаря многочисленным письмам треккеров сериал был продлён ещё на один сезон. Изначально телеканал пообещал транслировать третий сезон в вечерний прайм-тайм, в 19:30 по понедельникам, но позже сеть изменила вещание и трансляцию сериала передвинули на 22:00 в пятницу, он попал в так называемый , когда транслируют шоу, готовящиеся к закрытию. К плохой организации добавилось урезанное финансирование, Нишель Николс описала возможную отмену сериала как самоисполняющееся пророчество.

Трансляция последнего сезона «Звёздного пути», состоящего из 24 эпизодов началась в сентябре 1968 года с эпизода «Мозг Спока». Последний эпизод сериала, «Вторжение оборотня», вышел 3 июня 1969 года. Оригинальный состав сериала вернулся на экраны в мультипликационной форме в 1973 году.

Порядок съёмок 
В списке ниже эпизоды телесериала пронумерованы в соответствии с производственным заказом.

См. также 
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Анимационный сериал»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Следующее поколение»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Вояджер»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Энтерпрайз»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Дискавери»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Короткометражки»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Пикар»
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
 Список эпизодов мультсериала «Звёздный путь: Чудо»
 Список эпизодов телесериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
 

Эпизоды TOS
Звёздный путь: Оригинальный сериал
Списки эпизодов «Звёздного пути»
Звёздный путь: Оригинальный сериал